Trischler ist der Familienname von:

 Josef Trischler (1903–1975), deutscher FDP-Politiker
 Helmuth Trischler (* 1958), deutscher Technikhistoriker

Siehe auch:
 Tritschler